Venecianos – abitanti di Venecia (Antioquia)
Venecianos – abitanti di Venecia (Cundinamarca)